Андре́йково — село в Смоленской области России, в Вяземский район. Расположено в восточной части области в 500 м к северу от районного центра, на автомагистрали . Население — 1589 жителей (2011 год). Центр Андрейковского сельского поселения.

История 
Впервые село упоминается в 1859 году, как сельцо Новосельской волости. До 1869 г. было имением Вяземского купца Плетникова. Представляло собой дачу с несколькими рабочими, небольшим количеством рогатого скота и лошадей, большой сворой охотничьих собак. На территории Андрейково было два помещичьих дома, которые в настоящее время не сохранились. В д. Федяево находится полуразрушенное кирпичное здание православной церкви, датированная 19 веком, которое требует реставрации.

В 2004 году посёлок преобразован в село.

Экономика 
 Птицеферма не работает
 Станция защиты растений не работает
 Агрохимлаборатория
 Андрейковский сельский дом культуры в аварийном состоянии
 3 магазина
 Медпункт
 Библиотека
 Почта не работает

Образование 
 МБОУ «Андрейковская СОШ»
 Детский сад

Примечания

Ссылки 
 Андрейково\\"Энциклопедия Смоленской области"

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)